Lallana es un apellido que puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Juan Carlos Lallana, futbolista argentino.
Adam Lallana, futbolista inglés.
Ibone Lallana, deportista española de taekwondo